Don může být:

jména vodotečí
 Don – ruská řeka
 Don (přítok Severního moře) – skotská řeka

příjmení
 David Don (1799–1841) – britský botanik
 George Don (1798–1856) – skotský botanik
 Monty Don (* 1965) – britský zahradník, spisovatel a moderátor BBC

v kultuře
 Tichý Don – román ruského spisovatele Michaila Šolochova
 Don Quiote – postava z knihy Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha ze španělského románu, jehož autorem je Miguel de Cervantes y Saavedra
 Don Pasquale – opera Gaetana Donizettiho z roku 1843
 Don Giovanni – opera od Wofganga Amadea Mozarta

jiné významy
 Don (jméno) – anglosaské mužské rodné jméno
 Don (oslovení) – španělské a italské zdvořilostní oslovení pro muže
 v římskokatolické církvi označení kněze. Vyskytuje se i v psané formě jako titul před jménem. V češtině toto oslovení užívají některé církevní řády, např. salesiáni
 Don Vito Corleone – fiktivní postava z románu Kmotr od Maria Puza

Externí odkazy